Оскар Субія (* 1946) — уругвайський футболіст, що грав на позиції нападника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер. Дворазовий чемпіон Еквадору.

 Ла-Субія — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Гранада.